Custodis ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Custodis (1898–1990), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer
 Ferdinand Custodis (1842–1911), deutscher Bildhauer
 Franz Bernhard Custodis (1775–1851), Regierungssekretär in Düsseldorf, Zeichner und Radierer
 Karl Custodis (1844–1925), deutscher Jurist
 Katharina Malek-Custodis, deutsche Archäologin
 Leopold Custodis (1762–1837), deutscher Politiker
 Max Joseph Custodis (1805–1885), deutscher Architekt und königlicher Hofbaumeister
 Michael Custodis (* 1973), deutscher Musikwissenschaftler, Soziologe und Hochschullehrer
 Paul-Georg Custodis (* 1940), deutscher Architekt, Kunsthistoriker, Denkmalpfleger und Schriftsteller